Юда́хин — русская фамилия. Известные носители:

 Юдахин, Константин Кузьмич (1890—1975) — советский языковед-тюрколог, кыргызовед, профессор, доктор филологических наук, член-корреспондент АН Узбекской ССР, академик АН Киргизской ССР (1954).
 Юдахин, Феликс Николаевич (1934—2011) — член-корреспондент РАН, специалист в области глубинного строения и современной геодинамики литосферы, сейсмичности и сейсмического районирования, геоэкологических проблем северных территорий.

См. также 
 Юдашкин